Teleisole è stata una televisione locale siciliana con sede a Lipari.

Storia
Teleisole nacque nel 1990 fondata dall'editore Alfredo Gennaro D'Agata e con sede a Canneto di Lipari. Irradiava i suoi programmi analogici dai canali UHF 35 e UHF 49 e nel 1994 ottiene dal Ministero delle Telecomunicazioni la concessione per operare come emittenti subregionale. Tra il 28 aprile e il 7 maggio 1992 vennero sospese le trasmissioni a causa di un sabotaggio al ripetitore di monte S.Angelo, dal quale irradiava il segnale per tutta l'isola.

Faceva capo alla E.d.E. (Editoriale delle Eolie), che fallisce nel dicembre 2007 e le cui frequenze sono state rilevate poco tempo dopo dalla società 3 Media, editrice di Vip Tv di Messina (precursore dell'odierna Tremedia).

Nel 2009 e nel 2010 ha sospeso diverse volte le trasmissioni, occupando il video da un monoscopio che segnala la sperimentazione, mentre l'audio è stato occupato dalle trasmissioni di RTL 102.5.

Il 4 dicembre 2012 riprese le trasmissioni sul digitale terrestre sulla frequenza UHF 45 con la LCN 190, per sospenderle senza preavviso pochi mesi dopo.

Per alcuni anni fu direttrice di rete la giornalista Marianna Bartoccelli, giornalista de Il Giornale, Il Foglio e Il Riformista.

Reti televisive della Sicilia del passato